«Развод и семеро детей» () — американский кинофильм 1999 года.

Сюжет 
В разводе родителей для детей нет ничего постыдного, но и гордиться этим тоже не стоит.

Начало нового учебного года в спокойном американском городишке. Пятиклассники во главе с Крисом и его приятелем Джеймсом обмениваются впечатлениями о проведенных каникулах.

На занятиях к ним в класс учитель Кеннет приводит нового мальчика по имени Томми. Мальчишка довольно бойкий и находит общий язык с теми детьми, у кого родители в разводе. Как и везде, часть детей живёт в полных семьях, а часть в разведенных. Первые подшучивают над вторыми, но с появлением новичка ситуация меняется. Создается тайный «орден развода», в котором могут состоять только дети из разведённых семей. Начинается «война» между детьми из полных семей и разведенных. Дети больше не дружат друг с другом, не сидят в школе за одними партами. Не могут слаженно играть в футбол.

Дальше — хуже. Для того чтобы попасть в «орден разводов», некоторые начинают наговаривать на собственных родителей и доводить их до состояния развода.

Ситуация становится критической, когда учитель Кеннет и его жена учительница Эстелль попадают под операцию «развод», в которой принимает участие их собственная дочь. И только один Джеймс, у которого родители были разведены, засомневался в словах «всезнайки» Томми, у которого было приемных родителей числом на «баскетбольную команду».

Джеймс спросил совета у школьного тренера по футболу Макса, который убедил его в том, что развод родителей это не повод забросить учёбу и перестать дружно, одной командой, играть в футбол. С ещё большим рвением теперь ученики пытаются вернуть в семьи своих, находящихся на стадии развода родителей.

За роль маленького фантазера Билли, воспринимающего любовь в виде сладких пончиков, юный актёр Робби Сигер был номинирован на премию «Юный артист до 10 лет».

В ролях 
 Дэвид Бэрри — Джеймс, пятиклассник
 Джесси Литлджон — Крис, пятиклассник
 Грэди Хутт — Томми, пятиклассник
 Шаун Флеминг — Эрни, пятиклассник
 Робби Сигер — Билли, второклассник
 Кристофер Ламберт — Макс, учитель физкультуры (тренер по футболу)
 Джеф Гендельман — Кеннет, учитель 5-го класса
 Лорин Локлин — Эстель, учительница 4-го класса

Ссылки 
 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1999 года